Zehetbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zehetbauer (1870–1921), österreichischer Kommunalpolitiker
 Johann Paul Zehetbauer (1928–1989), deutscher Komponist
 Michael J. Zehetbauer (* 1951), Physiker
 Rolf Zehetbauer (1929–2022), deutscher Szenenbildner und Filmausstatter
 Sieglinde Zehetbauer, deutsche Sängerin (Sopran) und Coach für Gesang, Klavier, Orgel